Артемиха — название населённых пунктов в России:

 Артемиха — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Артемиха — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Артемиха — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Артемиха — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.